Australian Open 2021 – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet – kwalifikacje do zawodów singlowych kobiet, w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open. W związku z pandemią COVID-19 zmagania miały miejsce w dniach 10–13 stycznia na twardych kortach Aviation Club Tennis Centre w Dubaju.

Zawodniczki rozstawione

Zakwalifikowane

Szczęśliwe przegrane

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 

Australian Open 2021
Australian Open – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet